

Bassin de 25 mètres

Notes 

Relais
Relais